Giochi di prestigio, sinonimo di Illusionismo
Miss Marple: giochi di prestigio (They Do It with Mirrors) – romanzo di Agatha Christie del 1952
Giochi di prestigio (They Do It with Mirrors) – film per la televisione del 1991 diretto da Norman Stone